Victoria – stazione ferroviaria di Londra
 Victoria – stazione della metropolitana di Atene